Als Helenenfriedhof werden bezeichnet:

 Helenenfriedhof (Baden) bei Wien
 Helenenfriedhof (Essen)